— денежная единица Японии эпохи сёгуната Токугава. Итибубаны чеканились из золота или серебра, их номинал составлял четверть кобана.

Масса золотого итибубана 1714 года () составляла 4,5 г, он содержал 85,6 % золота и 14,2 % серебра. Серебряный итибубан 1837—1854 годов (итибугин эпохи Тэмпо, , или «старый итибубан») весил 8,66 г, и содержал примесь золота в 0,21 % и 98,86 % серебра.

Монета номиналом в 2 итибубана (или в 1/2 кобана) называлась нибубан ().

Изображения

См. также 
 :en:Tokugawa coinage — Денежная система Токугава

Примечания 

Монеты Японии
Золотые монеты
Серебряные монеты
Средневековые монеты
Монеты по алфавиту